Ponura (obecnie Ponure) – kolonia w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Ponura – chutor w zachodniej Rosji, w sielsowiecie iwanczikowskim rejonu lgowskiego w obwodzie kurskim

Zobacz też: Ponura Szczelina